Joetsu, eller Jōetsu, kan syfta på:

 Joetsu Shinkansen – en järnvägslinje i Japan
 Jōetsu, Niigata – en stad i Niigata prefektur, Japan
 Jōetsu (region) – en region i Niigata prefektur, Japan